Baker House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Baker House (Arkansas), NRHP-Nr. 78000627
 Baker House (Colorado), NRHP-Nr. 78000866
 Baker House (Bristol County, Massachusetts), NRHP-Nr. 83000622
 Baker House (Middlesex County, Massachusetts), NRHP-Nr. 87002619
 Baker House (South Dakota), NRHP-Nr. 79002409
 Baker House (Texas), NRHP-Nr. 98001345